L'Hermitage peut désigner :
 L'Hermitage, une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 L'Hermitage, une plage de sable blanc de l'ouest de La Réunion, protégée par un récif corallien.

Voir aussi 
 L'Hermitage-Lorge, une ancienne commune française, devenue en 2016, une commune déléguée de la commune nouvelle de Plœuc-L'Hermitage ;
 Fondation de l'Hermitage, musée de beaux-arts, en Suisse ;
 Musée de l'Ermitage, musée russe de Saint-Pétersbourg.